

Geografia 
 Jedburgh, burgh del Regno Unito in Scozia;
 Jedburgh, località del Canada in Saskatchewan.

Storia 
 Jedburgh, nome in codice di un'operazione militare eseguita dalla forze alleate nel corso della seconda guerra mondiale

Letteratura 
 Lady Jedburgh, personaggio della commedia di Oscar Wilde Il ventaglio di Lady Windermere